Ide de Lorraine, ou Ide de Boulogne, née vers 1160, morte en 1216, fut comtesse de Boulogne de 1173 à 1214. Elle était la fille aînée de Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne, et de Marie de Blois, comtesse de Boulogne.

Origine 
Son père avait enlevé sa mère d'un couvent à Ramsey, mais l'église s'était opposée au mariage qui finit par être annulé en 1170, et Mathieu continua à être comte de Boulogne, qu'il tenait pourtant de son ancienne femme. Malgré l'irrégularité du mariage, les deux filles furent légitimées et Ide put succéder à son père en 1173.

Unions et postérité 
Sur le conseil de son oncle Philippe d'Alsace, comte de Flandre, elle épousa en 1181 Gérard de Gueldre, qui mourut la même année. Elle se remarie en 1183 à , duc de Zähringen, qui mourut au bout de trois ans.

Veuve pour le seconde fois, elle était amoureuse d' et négociait un mariage, quand elle fut enlevée vers 1190 par Renaud (v. 1175 † 1227), comte de Dammartin, qui l'emmena en Lorraine. C'était un sort assez courant pour les héritières au Moyen Âge. La situation se compliqua quand Arnoud de Guines reçut un message d'Ide. Il accourut pour la délivrer, mais fut capturé à Verdun par des compagnons de Renaud. Il ne fut libéré que par l'entremise de l'archevêque de Reims Guillaume.

Renaud et Ide eurent une fille :
  († 1260), comtesse de Boulogne et de Dammartin, mariée à :
 en 1218 à  (1200 † 1234), comte de Clermont-en-Beauvaisis,
 en 1235 à , roi de Portugal (1210 † 1279).

Ascendants

Bibliographie 

 Dom Paul Grammont, Ide de Lorraine, Saint-Benoit du Sault : éditions Bénédictines, 1978.
Ducatel, F., Vie de Sainte Ide de Lorraine : comtesse de Boulogne, soc. de St Augustin, 1900. Accessible en texte intégral sur NordNum.

Notes et références

Sources 

Maison de Lorraine
Lorraine, Ide de
Décès en 1216
Naissance en 1160
Comtesse de Boulogne
Comtesse d'Aumale
Comtesse de Mortain